Понятието тежест на доказване, може да се отнася до:
 Тежест на доказване във философията
 Тежест на доказване в правото
 Тежест на доказване в науката